Али́ Мирза́ Сефеви́, также известный как Султа́н-Али́ Сефеви́ (? — 1494) — седьмой и предпоследний глава ордена Сефевие (1488—1494), первый сын и преемник Шейха Гейдара, старший брат будущего шаха Персии Исмаила I.

Биография 
Али Мирза Сефеви был старшим сыном Шейха Хайдара от его жены Алам-Шах Бегум (Халима, Марта), дочери Узун-Хасана, султана государства Ак-Коюнлу (1453—1478), и Деспины-хатун. Он сменил своего отца на посту главы ордена Сефевие после его гибели в Табасаране в Дагестане в июле 1488 года . Али Мирза Сефеви был первым главой ордена Сефевие, который принял титул «Падишах». По словам профессора Роджера Сейвори, это было «ясным указанием на то, что на этом этапе Сефевиды стремились к мирской и духовной власти».

В какой-то момент суфии ордена Сефевие собрались в Ардебиле вокруг Али Мирзы Сефевида и подстрекали его «отомстить за смерть своего отца», в которой был замешаны султаны Ак-Коюнлу . Встревоженный этой новостью, правитель Ак-Коюнлу Якуб бин Узун Хасан (1478—1490) отдал приказ об аресте Али Мирзы Сефеви и ряда его родственников, включая его мать и двух братьев . Они были заключены в тюрьму в крепости Истахр в провинции Фарс. Если бы не вмешательство его матери, которая также была сестрой Якуба бин Узун Хасана, последний, вероятно, казнил бы Али Мирзу и его братьев.

Али Мирза Сефеви провёл в тюремном заключении более четырёх лет. В конце концов он был освобождён в 1493 году принцем Рустамом из династии Ак-Коюнлу. Рустам-хан был одним из претендентов на султанский престол после смерти Якуба ибн Узун Хасана в 1490 году. Рустам хотел использовать Али Мирзу Сефевида и его последователей (то есть членов ордена Сефевие) для захвата султанского престола. В свою очередь, Рустам якобы пообещал Али Мирзе Сефевиду отдать ему «трон Ирана после его собственной смерти» . В последующий период, в 1493 году, Али Мирза Сефеви и его люди помогли Рустаму победить действующего султана Байсункура ибн Ягуба (1490—1493). Однако вскоре после этого, в 1494 году, султан Рустам понял, что Али Мирза Сефевид и его орден были реальной угрозой его собственному положению, и поэтому приказал арестовать Али Мирзу Сефевида и его братьев. Али Мирза Сефеви и его братья в сопровождении небольшой свиты сумели бежать из лагеря Рустама и направились в Ардебиль. Но Рустам знал, что воссоединение Али Мирзы Сефеви и его людей может означать возможную опасность для его собственного положения. Таким образом, он отправил конный отряд в погоню за беглецами.

Осознав свою неизбежную судьбу, Али Мирза Сефеви назначил своим преемником своего брата Исмаила (1487—1524) и приказал ему двигаться вперёд, чтобы достичь Ардебиля. Сам он был схвачен войсками Ак-Коюнлу в Шамасби близ Ардебиля и убит. По приказу его матери, Алам-Шах Бегум (Халимы), его тело было доставлено в Ардебиль, где оно было похоронено. Его младший брат Исмаил в конечном итоге основал империю Сефевидов несколько лет спустя и стал известен в шахиншах Персии Исмаил I (1501—1524).

Примечания

Источники 
  
 

Сефевиды